Lutte des classes peut désigner :

Sociologie 
 Lutte des classes, concept marxiste.

Presse 
 La Lutte de classe, journal trotskyste créé en 1927 par Pierre Naville. Devient pendant la guerre le nom d'une revue publiée par le Groupe Barta.

Titre 

 La Lutte des classes, ouvrage de Raymond Aron, publié en 1964 ;
 La Lutte des classes, film de Michel Leclerc sorti en 2019.

Homonymie de titre